Дискография южнокорейской гёрл-группы Oh My Girl включает в себя три студийных альбома, семь мини-альбомов, тринадцать синглов и двенадцать видеоклипов. Группа была сформирована в 2015 году компанией WM Entertainment.

Альбомы

Переиздание

Сингл-альбомы

Мини-альбомы

Синглы

Промосинглы

Коллаборации

Саундтреки

Видеография

Примечания

Комментарии

Источники 

Oh My Girl